Wicekonsulat RP w Elblągu (niem. Polnisches Wicekonsulat in Elbing) – polska placówka konsularna działająca epizodycznie w okresie międzywojennym w ówczesnym Elblągu.

Dzieje 
Urząd konsularny w randze agencji konsularnej (Polnischen Konsularischen Vertretung in Elbing) powołany w 1922 celem reprezentowania spraw polskich w tej części niemieckich Prus Wschodnich (Ostpreußen). Oficjalne uznanie przez stronę niemiecką nastąpiło z dniem 13 kwietnia 1923. Konsulat mieścił się przy Heiliger Leichnamstrasse 145 (1922-1923), obecnie ul. Robotniczej. W 1923 rangę urzędu podniesiono z agencji konsularnej do wicekonsulatu, zaś z końcem tegoż samego roku zakończył działalność. Jego zadania przejął konsulat w Królewcu.

Kierownicy konsulatu 
 1922 – Józef Gieburowski, sekretarz konsularny, kier. urzędu 
 1922–1923 – dr Edward Skowroński, sekretarz konsularny/wicekonsul, kier. urzędu

Zobacz też 
 Ambasada RP w Berlinie

Bibliografia 
 Małgorzata Szostakowska: Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939, Pojezierze, Olsztyn 1990, s. 270,

Linki zewnętrzne 
 Hasło o Agencji w Encyklopedii Warmii i Mazur

Przypisy 

Historia Elbląga
Elbląg
Elbląg